ECX steht für:
 spezifisches Register des x86-Prozessors als Zähler für Schleifen und Strings
 Embedded Compact Extended, Formfaktor von Intel (105 mm × 146 mm) für Einplatinencomputer
 Ethiopia Commodity Exchange, äthiopische Warenbörse
 European Climate Exchange, europäische Terminbörse für den Handel mit CO2-Zertifikaten

ECx steht für:
 ECx, ehemaliger Arbeitstitel einer Fernzugbaureihe der Deutschen Bahn, welche ab 2024 in Betrieb gehen soll
 Epirubicin, Capecitabin und Cisplatin, Medikamenten-Kombination zur Krebsbehandlung

Abkürzung